

Anno 
 586 o 586 a.C.

Codici 
 586 Pic du Midi – codice che designa l'osservatorio del Pic du Midi, nei Pirenei della regione Aquitania, sul versante francese

Astronomia 
 586 Thekla – un asteroide della fascia principale

Matematica 
 586 – numero